Vystavkovy tsentr (tentoonstellingscentrum) - tentoonstellingscentrum in Kiev, Oekraïne
 Vystavkovy tsentr (metrostation) - metrostation nabij bovenstaand centrum